Borszczów – miasto na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Borszczów – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim
 Borszcziw – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie baryszowskim
 Borszcziw – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie radomyskim

Zobacz też 
 Borszów